Holger Rune era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Pavel Kotov ha sconfitto Matteo Arnaldi con il punteggio di 7-6(7-5), 6-4.

Teste di serie 

  Carlos Taberner (secondo turno)
  Pavel Kotov (campione)
  Giulio Zeppieri (primo turno)
  Flavio Cobolli (primo turno)

  Marco Cecchinato (semifinale) 
  Alexandre Müller (primo turno) 
  Nino Serdarušić (primo turno) 
  Matteo Arnaldi (finale)

Qualificati 

  Viktor Durasovic (primo turno)
  Alexander Weis (quarti di finale)
  Valentin Vacherot (quarti di finale)

  Lukas Neumayer (secondo turno) 
  Oleg Prihodko (primo turno) 
  Francesco Forti (secondo turno)

Wildcard 

  Mattia Bellucci (primo turno)
  Flavio Cobolli (primo turno)

  Ernests Gulbis (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

San Marino Open 2022